Montreux puede referirse a:

Montreux, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.

Montreux, comuna suiza situada en Vaud.